Американо-китайский договор — ряд договоров, заключённых между США и Китаем:
 Американо-китайский трактат (1858)
 Американо-китайский договор (1946)